Colonia Vista Hermosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Vista Hermosa, Morelos, Miacatlán, 
 Colonia Vista Hermosa, Guerrero, Iguala de la Independencia, 
 Colonia Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar